

Botânica
 CAP (botânica), uma medida feita nos troncos de árvores

Esportes
 Club Atlético Peñarol
 Club Athletico Paranaense
 Club Athletico Paulistano
 Clube Atlético Paulistinha
 Clube Atlético Paranaibense
 Clube Atlético Paulista
 Clube Atlético Penapolense
 Clube Atlético Piracicabano
 Clube Atlético Pirassununguense

Outros
 Centro de Atenção Psicossocial
 Colégio Afonso Pena, uma escola particular em Santos, São Paulo
 Civil Air Patrol, força auxiliar civil oficial da USAF

Desambiguações de siglas